Limín Khersonísou kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Limín Khersonísou (ort i Grekland), Kreta, Nomós Irakleíou, 
 Órmos Khersónisos, vik, Kreta, Nomós Irakleíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar